Goggitsch ist der Name folgender Orte:

 Goggitsch (Gemeinde Geras), Ortschaft und  Katastralgemeinde von Geras, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Goggitsch (Gemeinde St. Margarethen an der Raab), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Gogitsch
 Goggins
 Kockisch